Etnicismo y etnicista puede referirse a:
Etnocentrismo
Etnocracia
Nacionalismo étnico

Notas